Жінчий турнір з гольфу в рамках Літніх Олімпійських ігор 2016 проходитиме на Олімпійській трасі для гольфу (), спорудженій в заповіднику Марапенді, між 17 та 20 серпня 2016. Це буде перший такий турнір з 1900 року. 

У турнірі грали 60 гольфісток за форматом чотириденної гри на найменшу кількість ударів.

Результати

Гольф на літніх Олімпійських іграх 2016
Жіночі спортивні змагання